Chouikh est un patronyme porté par 

 Mohamed Chouikh (1943-), réalisateur algérien
 Yamina Bachir-Chouikh (1954-2022), réalisatrice algérienne
 Yasmine Chouikh (1982), réalisatrice algérienne, fille des précédents